Saint-Projet ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Projet (Lot), Département Lot
 Saint-Projet (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Projet-de-Salers, Département Cantal
 Saint-Projet-Saint-Constant, Département Charente